Мес:

 Мес — река, протекающая по Люксембургу.
 Мес — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш.
 Мес — иранский футбольный клуб из Кермана.

См. также 
 Мес Айнак 
 Мес Рафсанжан 
 Мес Сарчешме